Майрбек Шеріпов, Майрбек Джемалдіновіч Шеріпов — організатор антирадянського руху в Чечено-Інгушетії в 1941—1942 роках.
 Шеріпов Асланбек Джемалдінович — активний учасник боротьби за встановлення радянської влади на Північному Кавказі в роки Громадянської війни.